Барета има више значења:
 Барета (Алесандрија)
 Барета (Падова)